Нижче наведено список 196 муніципалітетів департаменту Ессонн.

Ессонн

Ессонн